El Torneig de Monastir 2022, també anomenat Jasmin Open Monastir 2022, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany als WTA 250 del circuit WTA. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 3 i el 9 d'octubre de 2022 al Skanes Family Hotel de Monastir, Tunísia.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Lloc web oficial 
 
 

WTA Tour 2022
Competicions esportives a Tunísia